Кубок СРСР з футболу 1991 — 50-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка вп'яте став клуб ЦСКА (Москва).

Передостанній розіграш кубка СРСР, котрий бойкотували грузинські (окрім сухумського «Динамо») та литовські клуби, а ціла низка команд знялись зі змагань через економічні труднощі.

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок СРСР 1991 на сайті RSSSF  
 Кубок СРСР 1991 на сайті WildStat.ru  
 Кубок СРСР 1991 на сайті fc-dynamo.ru  
 Кубок СРСР 1991 на сайті web.archive.org 

Кубок СРСР з футболу
СРСР
СРСР
1990 в СРСР
1991 в СРСР